Лалле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Лалле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен